Клас Аксель Версель (; , , , Швеция — , , ) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по шведской системе.

Сын министра финансов Швеции Класа Верселя-старшего, брат перетягивателя канатов Туре Верселя и пятиборца Эрика Верселя. Вне спорта служил в шведской армии в звании капитана в Вестманландском пехотном полку.

Ссылки 
 Профиль на сайте Шведского Олимпийского комитета 
 
 Профиль на сайте Databaseolympics.com 
 Sveriges statskalender 1925, sidan 257 

Гимнасты Швеции
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1912 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1912 года
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике